Ichigo Momomiya est un personnage de fiction appartenant à l’univers du manga et anime Tôkyô mew mew. Elle a été créée et dessinée par la journaliste Reiko Yoshida et la dessinatrice Mia Ikumi, en 2002. Il s’agit de la figure principale du manga. Sa couleur représentative est le rose.

En japonais, Ichigo signifie « fraise » et Momomiya veut dire « temple de pêche ».
Les armes d'Ichigo sont la cloche de lumière et l'aile de l'espoir.

Histoire 
Ichigo était une jeune fille normale, écolière insouciante et amoureuse du garçon le plus populaire de sa classe : mais à l’âge de 12 ans, lors d’une sortie avec lui, elle s’est fait injecter des gènes du chat sauvage d'Iriomote. À présent, elle fait partie des Mew mews, le groupe de 5 héroïnes mi-humaines mi-animales qui ont pour mission de combattre les chiméranimaux (kimeranimal en japonais), des extraterrestres malveillants qui utilisent les plantes et les animaux de la planète pour proliférer. Étant la première Mew mew découverte, elle en devient la chef et prend la responsabilité du groupe.

Personnalité 
Ichigo a 13 ans. C’est l’héroïne typique du manga shojo: elle adore passer du temps avec ses amies et se montre très sociale. Elle a des manières un peu vives et s’énerve assez facilement, mais on la voit plus souvent de bonne humeur. Il lui arrive d’être assez étourdie et d'être dans la lune, mais elle est très brave et déterminée à protéger les siens contre les aliens, quoi qu’il en coûte.

C’est aussi une éternelle romantique, folle amoureuse de Masaya Aoyama, ce qui veut dire Mark, le point de mire de son collège. Elle passe beaucoup de temps à rêver de lui et, en face de lui, se montre toujours nerveuse et rougit beaucoup. Ce qui n’est pas une bonne chose : l’une des conséquences de son ADN félin est que, si elle est embarrassée ou effrayée, ses oreilles et sa queue de chat jaillissent. Parfois, elle se change même totalement en chat quand elle se fait embrasser ! Inutile de dire donc que ses rendez-vous avec lui ne se passent pas toujours comme il faut : quand elle parvient à réprimer ses tendances de chat, il faut encore fournir des explications quant à ses départs précipités (pour aller combattre les aliens). Elle a très peur que Masaya ne découvre sa seconde identité et ne la quitte pour cela.

Elle a aussi des petites habitudes assez félines : par exemple, elle adore le poisson. Lorsqu’elle tombe d’une grande hauteur, elle atterrit sur ses pieds sans dommages. Il lui arrive aussi de poursuivre des papillons et de miauler à la fin de ses phrases.
L'arme d'Ichigo est la Cloche de lumière, son attaque : "Cloche de lumière, pleine puissance!". Quand toutes les Mew mew lui donnent leurs pouvoirs, sa clochette se transforme en Cloche de lumière niveau supérieur et son attaque en "Ruban ! Carreau de fraise surprise !". Cette arme et cette attaque sont plus puissantes. Ichigo travaille très dur, en particulier au Café vu que c'est elle qui fait tout le travail, aidée de Létasu et Pudding en partie, mais les deux autres ne font rien ! Cela dit, elle trouve toujours le moyen d’arriver en retard.

Ichigo est aussi l’objet de l’affection de deux autres garçons : d’abord, Ryo Shirogane, son employeur, le leader du projet Mew mew. Il est secrètement amoureux d’elle et le montre en la faisant enrager chaque jour ! Elle se fait aussi harceler par son ennemi, l’alien Kisshu, qui surgit toujours de nulle part pour l’embrasser de force et la considère au début comme un jouet. Mais plus tard, il s’avère que lui aussi est tombé fou amoureux d’elle, un amour qui tournera plus tard à l'obsession et le conduira à trahir son maître pour s'allier à son ennemie.

Apparence 
Ichigo a les cheveux courts, brun au reflet rouge (au soleil), et des yeux couleur chocolat. Habituellement, elle se noue les cheveux en deux couettes ; lorsqu’elle travaille au Café, elle les laisse libres. Un peu plus tard dans le manga, elle portera continuellement au cou une petite clochette qu'Aoyama  lui a offerte.

Lorsqu’elle se transforme, ses cheveux et ses yeux deviennent rose bonbon. Ses oreilles et sa queue de chat apparaissent. Sa queue est dotée d’un ruban rouge. Elle a une robe rose, des bottes et des gants rouges, et porte au cou le pendentif qui lui permet de se transformer. Sa marque de Mew mew (un cœur) se trouve sur sa jambe droite. Sous cette forme, on l’appelle Mew Ichigo.

Attaques et armes 
 Armes : -Strawberry Bell ( en français : Cloche de Lumière)
 Attaque : Ribbon Strawberry Check ( en f. : Cloche de Lumière, Pleine puissance! )

Pouvoirs spéciaux 
 Parfois, elle se transforme en chaton noir quand elle se fait embrasser. Seul un nouveau baiser peut la faire redevenir humaine.
 Elle peut communiquer avec les chats.

Mew mew power 
Mew mew power est la version américaine du dessin animé Tôkyô mew mew. Elle a été faite par 4Kids Entertainment et a été totalement modifiée par rapport à l’original. Dans cette version, Ichigo s’appelle Zoey Hanson et a 16 ans. 

Attaques et armes : 
 Cloche de Lumière : Cloche de Lumière pleine puissance
 Ailes de pouvoir : Ailes de l’Espoir pleine puissance
 Sceptre de puissance : Gouttes d'eau bleue

Ses amies du collège sont Charlotte et Mimi.

Famille 
Ichigo est fille unique et vit avec ses parents, Shintaro et Sakura Momomiya. On ne les voit pas beaucoup : mais lorsqu’ils apparaissent, c’est en général pour donner des conseils à leur fille sur sa relation avec Mark. Ils sont très amoureux l’un de l’autre et agissent parfois comme s’ils étaient des adolescents.

Anecdotes 
 Ichigo est absolument terrorisée par les fantômes ! (référence probable au personnage du manga contemporain Carcaptor Sakura)
 Dans son école, ses deux meilleures amies sont Moe et Miwa.

Personnage de Tokyo Mew Mew

en:List of Tokyo Mew Mew characters#Ichigo Momomiya

it:Personaggi di Mew Mew - Amiche vincenti#Strawberry Momomiya